Гобернадорес има више значења:

 Гобернадорес (Комалкалко), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Гобернадорес (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику